

Biografia 
Troilo Giocoli, elemento di spicco appartenente all'antica casata dei principi Giocoli di Ferrara fu elevato all'ulteriore rango di conte palatino e fu nominato anche Visconte d'Argenta, titolo che resse con prudenza e giustizia. Colto e letterato ufficiale degli estensi, per conto del duca Borso d'Este nel 1466 era in Ferrara, Capitano del castello Vecchio. Nel 1471 svolse delicati incarichi diplomatici su mandato personale di Ercole I d'Este presso la corte di Mantova del Marchese Lodovico Gonzaga. Fu elevato all’ulteriore rango di Conte Palatino dall'imperatore Federico III d'Asburgo il 2 settembre del 1473 a Basilea, privilegio che ottenne anche per i suoi figli e gli eredi: “consideratis virtutum splendore ac morum honestate”, ricevette personalmente dall’Imperatore le prerogative per poter creare notai e legittimare bastardi, nonché nominare un miles e due dottori all’anno. Ottenne altresì la concessione per i membri e gli eredi del suo casato della cittadinanza di tutte le città dell’Impero. A Padova Troilo Giocoli il 6 giugno del 1485 si servì del titolo per creare Francesco Rossi da Padova dottore in diritto canonico. Le sue spoglie furono poste nel sepolcro della famiglia Giocoli sul braccio destro della tribuna della Cappella del Crocefisso nella Chiesa di San Domenico in Ferrara.

Note

Bibliografia 
 Giovanni Battista Pigna, Historia de principi di Este cominciando dalle cose principali della rivolutione del Romano imperio infino al 1476, Venezia, Valgrisi, 1572 (testo on line su Google eBook).
 Alfonso Maresti, Teatro genealogico, et istorico dell'antiche, & illustri famiglie di Ferrara, Ferrara, 1678. Vol. I e II (testo online)
 Alfonso Maresti, Cronologia et istoria de capi, e giudici de savii della città di Ferrara, Ferrara, 1683 (testo on line).
 Antonio Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, volume 1, Ferrara, F. Pomatelli, 1791; volume 2, Ferrara, F. Pomatelli, 1791; volume 3, Ferrara, F. Pomatelli, 1793, volume 4, Ferrara, F. Pomatelli, 1796; volume 5, Ferrara, Giuseppe Rinaldi (eredi),1809.
 Luigi Ughi, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, volume II, Ferrara, 1804, pp. 14–15 (testo on line).
 Ferruccio Pasini Frassoni, Dizionario storico-araldico dell'antico Ducato di Ferrara, Roma, 1914.
 Ferruccio Pasini-Frassoni, "Dissertazioni Storiche e Genealogiche" - "La stirpe dei Giocoli", nella «Rivista Araldica del Collegio Araldico», Roma, Anno XIIIº, N. 4 (20 aprile 1915).
 Guarini, M. (1621). Compendio historico dell'origine, accrescimento, e prerogatiue delle chiese, e luoghi pij della città e diocesi di Ferrara e delle memorie di que' personaggi di pregio che in esse son sepelliti.... A Ferrara: Presso gli heredi di Vittorio Baldini (testo online)

Voci correlate 
 Este
 Storia di Ferrara
 Signoria di Ferrara

Altri progetti

Collegamenti esterni